Aumale puede referirse a: 

 Aumale, comuna de Sena Marítimo (Francia).
 Aumale, estación del Metro de Bruselas.
 Aumale es el nombre colonial de Sour-El-Ghozlane (Argelia).